Giovanni Niccolò Servandoni – architetto, pittore e scenografo italiano
 Jean-Nicolas Servandoni, noto come D'Hannetaire – attore e regista teatrale francese
 Marie-Angélique Servandoni, nota come Angélique D'Hannetaire – attrice e soprano francese
 Marie-Louis-Philippine-Eugénie Servandoni, nota come Eugénie D'Hannetaire – attrice francese